Un motor asíncron és un motor elèctric alimentat amb corrent altern. El motor asíncron o motor d'inducció es fonamenta en els corrents induïts en el rotor a partir del camp magnètic giratori de l'estator. Per això s'anomena màquina d'inducció. Com que per poder induir un corrent al rotor cal que aquest estigui sotmès a una variació del flux magnètic generat per l'estator a la freqüència d'alimentació, o de sincronisme, el rotor es desmagnetitza quan arriba a la de sincronisme, ja que no veu variació de flux magnètic, i és per això que girarà a una velocitat diferent a la del camp estatòric i per tant gira de manera asincrònica.

 El motor asíncron és el tipus de motor elèctric més habitual i en concret el motor asíncron trifàsic és el tipus de motor en general més utilitzat a la indústria, sobretot pel seu cost inferior, a igual potència, comparat amb els altres. Un altre avantatge és la seva simplicitat, que a més del baix preu fa que sigui fàcil de mantenir. El motor monofàsic, en canvi, té un rendiment inferior, per la qual cosa se sol emprar per a electrodomèstics i aparells domèstics de poca potència.

 No es pot variar la velocitat ni, per tant, la potència, d'un motor asíncron de manera gradual. La velocitat de funcionament depèn de la freqüència d'alimentació i del nombre de pols.

Tipus 
Depenent de si el corrent altern que agafem és 400v serà trifàsic o 230 v serà monofàsic, el motor asíncron pot ser, respectivament, un motor asíncron trifàsic o un motor asíncron monofàsic (motor monofàsic) dependent de les característiques del motor .

Per un motor asíncron trifàsic es pot arrencar de diferents formes: estrella-triangle, amb un variador de freqüència, per resistències estatòriques o per resistències rotòriques. Dependent de les característiques del motor.

Un motor trifàsic és un tipus de motor robust i que no requereix commutador. La majoria dels motors trifàsics tenen una càrrega equilibrada, és a dir, consumeixen el mateix en les tres fases, tant si estan connectades en estel o en triangle. Les tensions en cada fase en aquest cas són iguals al resultat de dividir la tensió de línia per l'arrel de tres. Per exemple, si la tensió de línia és 400 V, aleshores la tensió de cada fase és 230 V.

Vegeu també 
 Màquines asíncrones: Alternador asíncron, sincromàquina
 Màquines síncrones: Alternador industrial, dinamo

Electromecànica
asincron